Friedrich von Baden ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Baden-Österreich (1249–1268), Markgraf von Baden und Verona sowie Herzog von Österreich
 Friedrich II. (Baden, Markgraf) (vor 1291–1333), Markgraf von Baden
 Friedrich III. (Baden) (1327–1353), Markgraf von Baden
 Friedrich IV. von Baden (1458–1517), Markgraf von Baden und Bischof von Utrecht
 Friedrich V. (Baden-Durlach) (1594–1659), Markgraf von Baden-Durlach
 Friedrich VI. (Baden-Durlach) (1617–1677), Markgraf von Baden-Durlach
 Friedrich VII. Magnus (Baden-Durlach) (1647–1709), Markgraf von Baden-Durlach
 Friedrich von Baden-Durlach (1703–1732), Erbprinz von Baden-Durlach
 Friedrich von Baden (1756–1817), Titular-Markgraf von Baden
 Friedrich I. (Baden, Großherzog) (1826–1907), Großherzog von Baden
 Friedrich II. (Baden, Großherzog) (1857–1928), Großherzog von Baden